Лота:

Топоним 
 Лота — город и морской порт в Чили.
 Лота — деревня в уезде Валгамаа, Эстония.
 Лота — прошлое название населённого пункта Путевая Усадьба 9 км железной дороги Луостари-Никель.

Персоналии 
 Лота, Владимир Иванович (род. 1941) — российский военный историк, писатель, лауреат Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
 Лота, Деннис (1973—2014) — замбийский футболист
 Лота, Чарльз (род. 1978) — замбийский футболист

См. также 
 Жена Лота (значения)
 Лот
 Лота Швагер — чилийский футбольный клуб из города Коронель.
 Лотта (значения)